Hans Couzy, un général néerlandais (1940 -).
 Jean Hubert Couzy, un général néerlandais  (1902 – 1973) 
 Jean Couzy, un alpiniste français (1923 - 1958).
 Mélanie Couzy, une tireuse sportive française (née en 1990).